

Sigle 
 World Meteorological Organization  – Organizzazione meteorologica mondiale

Codici 
 WMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di White Mountain (Alaska) (Stati Uniti)
 wmo – codice ISO 639-3 della lingua wom (Papua Nuova Guinea)